Yoshizawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Yoshizawa (1911–2005), japanischer Origami-Meister
 Hideo Yoshizawa (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Yoshizawa (1931–2013), japanischer Skisportler 
 Hisashi Yoshizawa (* 1978), japanischer Schauspieler
 Yoshizawa Kenkichi (1874–1965), japanischer Diplomat
 Mika Yoshizawa (* 1959), japanische Malerin und Hochschullehrerin
 Motoharu Yoshizawa (1931–1998), japanischer Jazzbassist
 Shu Yoshizawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yūya Yoshizawa (* 1986), japanischer Fußballspieler